Heavy Fire – seria gier komputerowych typu FPP, stworzona przez krakowskie studio Teyon.

Gry z serii 
 Heavy Fire: Special Operations (26 lipca 2010)
 Heavy Fire: Black Arms (7 marca 2011)
 Heavy Fire: Afghanistan (12 listopada 2011)
 Heavy Fire: The Chosen Few 3D (19 grudnia 2011)
 Heavy Fire: Special Operations 3D (13 września 2012)
 Heavy Fire: Shattered Spear (29 stycznia 2013)

Bibliografia 
 

Serie gier komputerowych
Gry komputerowe wyprodukowane w Polsce
Gry na platformę Windows